Сабина Ковалевская (; 13 декабря 1993, Вильнюс) — литовская шашистка (международные шашки  и русские шашки). Экс-чемпионка страны среди женщин по международным шашкам (2010), чемпионка Литвы среди девушек (2011). В составе клуба Kulikauskas — бронзовый призёр Кубка Европейской конфедерации (XIth Women Confederation Cup). мастер ФМЖД среди женщин.

В 14 лет Сабина Ковалевская стала призёром чемпионата Литвы (2008).

FMJD-Id: 14071.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Литвы по русским шашкам среди женщин
 
2008 — 2 место, 2010 — 2 место, 2011 — 3 место,

 Чемпионат Литвы по международным шашкам среди женщин
2010 — 1 место,

2009 — 2 место,

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте KNDB
 Профиль  на сайте ФМЖД

Мастера ФМЖД среди женщин
Чемпионы Литвы по шашкам
Шашисты Литвы
Спортсмены Вильнюса